Arondismentul Tarbes (în ) este un arondisment din departamentul Hautes-Pyrénées, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Aureilhan
 Cantonul Bordères-sur-l'Échez
 Cantonul Castelnau-Magnoac
 Cantonul Castelnau-Rivière-Basse
 Cantonul Galan
 Cantonul Laloubère
 Cantonul Maubourguet
 Cantonul Ossun
 Cantonul Pouyastruc
 Cantonul Rabastens-de-Bigorre
 Cantonul Séméac
 Cantonul Tarbes-1
 Cantonul Tarbes-2
 Cantonul Tarbes-3
 Cantonul Tarbes-4
 Cantonul Tarbes-5
 Cantonul Tournay
 Cantonul Trie-sur-Baïse
 Cantonul Vic-en-Bigorre.

Comune 

Tarbes